Ла Чиниља има више значења:

 Ла Чиниља (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чиниља (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику